Højer (in tedesco Hoyer), fino al 1º gennaio 2007 è stato un comune danese situato nella contea dello Jutland meridionale, il comune aveva una popolazione di 2.861 abitanti (2005) e una superficie di 117 km².

Storia 
Dal 1º gennaio 2007, con l'entrata in vigore della riforma amministrativa, il comune è stato soppresso e accorpato ai comuni di Bredebro, Løgumkloster, Nørre-Rangstrup, Skærbæk e Tønder per dare luogo al riformato comune di Tønder compreso nella regione dello Syddanmark.

Altri progetti

Comuni della Danimarca soppressi
Tønder